Sambava (district), een district van Madagaskar
Sambava (stad), de hoofdstad van dit district